Progress (von lateinisch progressus „Entwicklung, Fortschritt“) steht für:

 Progress, unbemanntes sowjetisches Raumschiff
 Progress (Album) der britischen Popband Take That (2010)
 Progress (Studentenbewegung), liberale Fortschrittsbewegung im 19. Jahrhundert
 Progress-Station, russische Forschungsstation in der Antarktis
 Progress (Zeitschrift), offizielles Magazin der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft
 Olympia Progress, Schreibmaschinenmodell von Olympia
 ProgRess, Deutsches Ressourceneffizienzprogramm, Nachhaltigkeitsstrategie
 Das Fortschreiten einer Krankheit, siehe Progredienz

Unternehmen:
 Progress (Haushaltswarenhersteller), ehemalige deutsche Marke, inzwischen Electrolux
 Progress Cycle, ehemaliger britischer Automobilhersteller

 Progress Motoren- & Apparatebau, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Progress-Presse-Agentur, ehemalige deutsche Presseagentur (1971–1989)
 Progress Software, internationaler Softwarehersteller
 Progress, Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Haynes Economy Motors
 Progress Wrestling, britischer Wrestlingverband
 Verlag Progress in Moskau, siehe Verlag für fremdsprachige Literatur (Moskau)
 Progress Film, Medienarchiv und Filmverleih, ehemaliger Monopolfilmverleih der DDR

Progress ist der Name folgender Orte:

Russland:
 Progress (Amur), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Amur
 Progress (Kabardino-Balkarien)
 Progress (Kaliningrad), Ort im Rajon Prawdinsk in der Oblast Kaliningrad
 Progress (Nowgorod)
 Progress (Rostow)
 Progress (Samara)
 Progress (Tula)
 Progress (Wologda)

USA:
 Progress (Indiana)
 Progress (Kalifornien)
 Progress (Jefferson Davis County, Mississippi)
 Progress (Perry County, Mississippi)
 Progress (Pike County, Mississippi)
 Progress (New York)
 Progress (North Carolina)
 Progress (Oregon)
 Progress (Pennsylvania)
 Progress (Texas)
 Progress (Virginia)
 Progress Village, census-designated place im Hillsborough County, Florida

Siehe auch:

 PROGRES (Programmiersprache)
 Progrès (Begriffsklärung)
 Progression (Begriffsklärung)
 Prohres (Begriffsklärung)